Doriano Pozzato – ex calciatore italiano
 Filippo Pozzato – ciclista su strada e pistard italiano